Анастас (Атанас) Кръстев Стойчев е български духовник, участник в църковно-националните борби на българите, български екзархийски наместник в Кукуш и Лерин, учител.

Биография 
Роден е в село Боровец, Стружка нахия на Охридската каза на Османската империя към 1847 година. Завършва семинария в Белград, като по време на ученето си се издържа сам. Научава немски във Виена, Австрия.

Става свещеник в Охрид и е един от водачите на българската партия в града. В Охрид се ражда и първата му дъщеря Елисавета Попанастасова Измирлиева, майката на Христо Смирненски. Баща е и на Владимир Попанастасов. В 1883 година става екзархийски наместник в Кукуш (председател на Кукушката българска православна община), Поленинска епархия. Отличава се с ученолюбие и свободолюбие и дава добро възпитание на децата си в демократичен дух.

Към учебната 1892/1893 година свещеник Анастас Кръстев е председател на Кукушката община и учител в града. На 22 ноември 1894 година е назначен за архиерейски наместник в Лерин и председател на Леринската българска община, но властите отказват да го признаят.

По-късно е преподавател в Битолската българска класическа гимназия. Известен е като добродушен и уважаван от всички. На 11 май 1899 година, на тържеството за светите братя Кирил и Методий, учителят Иван Цоков остро критикува битолския владика Григорий Пелагонийски и е уволнен от Езархията. В гимназията избухва бунт – част от учениците, подкрепяни от учители, застават на страната на Цоков. Анастас Кръстев е сред учителите, взели страната на уволнения си колега и изпратили телеграма до екзарха. Скоро се получава заповед, с която всички, подписали телеграмата, са уволнени. Анастас Кръстев е принуден да напусне Македония и се установява в Свободна България, в София, където е гробищен свещеник.

Свещеник Анастас Кръстев работи като учител и е автор на две книги: „Кратко православно нравствено богословие“, издадена в Ямбол в 1902 година, и „Три слова“, издадена в 1903 година.

При него в София в периода 1908 – 1910 година живее и учи внукът му Христо Измирлиев (Смирненски), изпратен там поради крехкото си здраве, върху когото той оказва силно влияние.

Умира при операция във Виена през 1910 година.

Родословие

Бележки 

Български духовници от Македония
Хора от община Струга
Кукушани
Починали във Виена
Български имигранти от Македония в София
Членове на Кукушката българска православна община
Членове на Леринската българска община
Учители в Битолската българска класическа гимназия